Игрок месяца Ла Лиги — награда лучшему футболисту чемпионата Испании по футболу, именуемого Ла Лигой. Вручается по окончании каждого месяца во время сезона.

Победители

Наибольшее количество побед

Побед по позициям

Побед по странам

Побед по клубам

Примечания 

Футбольные награды
Футбольные награды в Испании
Ла Лига